Filips "de Schone" van Bourgondië (1478-1506), hertog van Bourgondië (1494-1506) en (als Filips I) koning van Spanje (1506)
 Filips IV van Frankrijk (1268-1314), koning van Frankrijk (1285-1314)
 Filips IV van Orléans (1747-1793), hertog van Orléans
 Filips IV van Spanje (1605-1665), koning van Spanje (1621-1665)